Marguerite de Bavière est le nom porté par plusieurs princesses de la maison de Wittelsbach :

 Marguerite de Bavière (1363-1423), fille d'Albert  de Bavière, duc de Bavière-Straubing et de Marguerite de Clèves, épouse de Jean sans Peur, duc de Bourgogne

 Marguerite de Bavière (1376-1434), fille de Robert , empereur du Saint-Empire et d'Élisabeth de Nuremberg, mariée à Charles II, duc de Lorraine

 Marguerite de Bavière (1442-1479), fille d'Albert III de Bavière, duc de Bavière-Munich et d'Anna de Brunswick-Grubenhaben, mariée à Frédéric  le Bossu, marquis de Mantoue

 Marguerite de Bavière (1456-1501), fille de Louis IX de Bavière, duc de Bavière et d'Amélie de Saxe, mariée à Philippe  du Palatinat, électeur palatin

Liste non exhaustive.

Maison de Wittelsbach
Homonymie dynastique